Гимала́йский крот, или восто́чный крот (), — вид насекомоядных млекопитающих из семейства кротовых.

Распространение 
Юго-Восточная Азия: Бутан, Вьетнам, Индия, Китай, Лаос, Малайзия, Непал, Таиланд.

Описание 
Небольшой рыже-коричневый крот, имеющий длину тела от 13 до 16 см (хвост до 10 см). Число зубов — 44: резцы 3/3, клыки 1/1, предкоренные 4/4, коренные 3/3. Передние лапы несут длинные изогнутые когти. Обитатели лесов. Питаются беспозвоночными.

Примечания

Литература 
 Hutterer R. Order Soricomorpha. In: Wilson, D. E.; Reeder, D. M. (Eds.). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005. v. 1, p. 220—311.

Кротовые
Животные, описанные в 1841 году
Млекопитающие Азии